Tenisowy turniej WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2010 odbył się w dniach 14 lutego - 20 lutego w Dubaju położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 

2010 w tenisie ziemnym
2010